Асбол — в древнегреческой мифологии кентавр-птицегадатель.
 (8405) Асбол — довольно крупный астероид из группы кентавров, который характеризуется сильно вытянутой орбитой, располагающейся между орбитами Юпитера и Нептуна.